Omar Rodríguez-López, músic porto-riqueny membre de la banda The Mars Volta
 Lliga de Rugbi d'Ontario (del seu nom en anglès Ontario Rugby League), competició de rugbi a 13 d'Ontàrio, al Canadà
 Olivetti Research Laboratory, institució històrica de recerca en informàtica i telecomunicacions
 Oil Refineries Ltd., empresa petroquímica amb seu a Haifa, a Israel
 Limes Germanicus (del seu nom en alemany Obergermanisch-Raetischer Limes), conjunt de fortificacions que defensaven les fronteres de les províncies romanes de la Germania Superior i la Rècia
 Obres de Ramon Llull, catàleg de les obres completes de Ramon Llull
 Operations Research Letters, revista científica especialitzada en investigació operativa
 Otorrinolaringologia, especialitat mèdica dedicada a l'orella, el nas i la gola
 ORL també és l'acrònim d'Orlando Magic, equip de basquetbol de l'NBA amb seu a Orlando, als Estats Units